Энн Харальдович Тыугу (; 20 мая 1935 — 30 марта 2020) — советский и эстонский математик, действительный член Эстонской академии наук, специалист в области прикладной математики и языков программирования. Выдвинул идею концептуального подхода к программированию.

Биография 
Родился в Таллине 20 мая 1935 года.

1941-1946 провёл в эвакуации недалеко от Уржума, Кировской области.

Окончил Таллиннский политехнический институт (1958) и аспирантуру Ленинградского политехнического института (1961). В 1966 году под руководством Г. К. Горанского защитил кандидатскую диссертацию. С 1965 по 1970 год директор Института технической кибернетики АН Белорусской ССР.  В В 1970–1971 годах работал в Вычислительном центре СО АН. В 1973 году защитил диссертацию на соискание степени доктора технических наук.  В 1985 году избран членом-корреспондентом АН Эстонской ССР. В 1990-х годах работал профессором Королевского технологического института  в Стокгольме.

Профессор (1978). С 2017 года — эмеритированный профессор Таллинского технического университета.

Энн Тыугу умер 30 марта 2020 года.

Публикации 

 Тыугу Э. Х. Концептуальное программирование. — М., Наука, 1984. — 256 c.
 Тыугу Э. Х. Среды концептуального программирования. — Таллинн., АН Эстонии, 1990. — 36 c.
 Минц Г. Е., Тыугу Э. Х. Полнота правил структурного синтеза // Доклады. АН СССР. –  1982. –  Т. 265, –  6. –  С. 41–60.
Tõugu E. Elu nagu etendus. Siberi ja kremli kaudu rootsi kuningriiki.  — Tallinn. Varrak, 2017.  — 365 с.

Примечания

Литература 

 Григорян Т. Г. Проблемы ценностно-ориентированного формирования модели продукта проекта // Вісник НТУ «ХПІ». — 2014. — № 2 (1045). — С. 70-77. — ISSN 2311-4738
 Зиндер Е. З. Диполь Тыугу, или Как преодолеть искажения ИС // Директор информационной службы. – 1999. — № 6. — С. 7-10.

Ссылки 
 Тыугу Э. Х. Профиль на mathnet
 Enn Tyugu. Профиль на sauthors
 Enn Tyugu Публикации в scholar.google
 Знак Почёта 

Выпускники Таллинского технического университета
Математики СССР
Математики Эстонии
Академики АН Эстонии
Члены-корреспонденты АН Эстонской ССР
Преподаватели Таллинского технического университета
Народные депутаты СССР